Mártir o mártires puede referirse a:

 Mártir, persona que muere en defensa de una causa;
Mártir cristiano, persona que entrega su vida en nombre del cristianismo;
Shahid, persona que entrega su vida en nombre del Islam;
Mártires, localidad de la Argentina;
Los Mártires, localidad de Colombia.